Scleropus är ett släkte av amarantväxter. Scleropus ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Amarantväxter
Scleropus